Fiat 500 este o mașină produsă din 1957 până în 1975. Numele său a fost folosit pentru mai multe mașini mici produse de Fiat. Toate sunt cunoscute sub numele de Fiat Cinquecento pe piața lor de origine, indiferent dacă sunt sau nu numite numeric.

 Fiat 500 „Topolino” – produs din 1936 până în 1955
 Fiat 500 (1957) – produs din 1957 până în 1975
 Fiat Cinquecento – produs din 1991 până în 1998, urmat de Seicento
 Fiat 500 (2007) – produs din 2007 până în prezent, inspirat de modelul din 1957–1975
 Fiat 500e (2013) – produs din 2013 până în 2019, o versiune electrică a modelului din 2007
 Fiat New 500 – prezentat în 2020 și introdus ca model electric și succesor al modelului din 2007
 Fiat 500L – mini MPV produs din 2012 până în prezent, succedând Multipla
 Fiat 500X – lansat după 500L și produs din 2014, este strâns înrudit cu Jeep Renegade

500